Asociacija je v ekologiji vrsta določenih vrst rastlin z značilno zgradbo, na katero je vplivala preteklost in okolje, zaradi česar je tako drugačna od ostalih vrst.

Ime je dobila po latinski vodilni rastlini.

Ekologija